Mayer (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
Mayer (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota

Personen:
 Maria Goeppert-Mayer, Amerikaans natuurkundige 
 Christopher Mayer, Amerikaans acteur
 Daniel Mayer, Frans socialistisch politicus
 Florian Mayer, Duits tennisspeler 
 Guido Mayer, Oostenrijks organist en muziekpedagoog
 Hans Mayer (pseudoniem: Jean Améry), Oostenrijk schrijver
 Johann Martin Daniel Mayer, Pruisisch politicus
 John Mayer, Amerikaans gitarist
 Julius Robert von Mayer, Duits natuurkundige
 Karla Mayer, Duitse concentratiekampbewaakster
 Kévin Mayer, Frans atleet
 Lauren Etame Mayer, Kameroens voetballer
 Leonardo Mayer, Argentijns tennisspeler
 Louis B. Mayer, Amerikaans filmproducent
 Mihály Mayer, Hongaarse waterpolospeelster
 Paul Mayer, Duits kardinaal
 Raoul Mayer, Bourgondisch diplomaat en proost van Sint-Donaas in Brugge
 René Mayer, Frans liberaal politicus
 Rupert Mayer, Duits priester
 Timmy Mayer, Amerikaans Formule 1-coureur
 Travis Mayer, Amerikaans freestyleskiër

Personages:
 Julie Mayer uit de Amerikaanse televisieserie Desperate Housewives
 Noah Mayer uit de Amerikaanse televisieserie As the World Turns